Філіп IV (король Франції) (1268–1314) — французький король (1285–1314), син Філіпа III Сміливого, з династії Капетинґів.
 Філіп IV (король Іспанії) (1605–1665) — король Іспанії та Португалії (1621–1665). Син Філіпа III.